Лейк-Плэсид:

 Лейк-Плэсид — деревня в штате Нью-Йорк, США.
 Лейк-Плэсид — муниципалитет, расположенный в округе Хайлендс (штат Флорида, США).
 Лэйк Плэсид: Озеро страха — американский фильм 1999 года.